Фольсомия () — род бескрылых членистоногих-коллембол из семейства Isotomidae (Proisotominae). Распространены всесветно (наибольшее разнообразие в Голарктике). Число глазков от 0+0 до 8+8. На жвалах есть апикальные зубцы. Мукро с зубчиками. IV, V и VI брюшные сегменты слиты воедино. На V и VI брюшных сегментах шиповидные хеты отсутствуют.

Систематика

Примечания

Литература 
 Berezina, O. G. & M. B. Potapov, 2006: New species of genus Folsomia (Collembola: Isotomidae) from Siberia. — Russian Entomological Journal 15 (1): 9-10.
 Potapov, M.; Chimitova, A. 2009: Isotomidae (Collembola) of Buryat Republic. Folsomia culter sp. nov and taxonomic value of terminalian chaetotaxy in the genus. — Zootaxa, 2225: 49-56.
 Schulz, H.-J.; Potapov, M. B. 2010: A new species of Folsomia from mofette fields of the Northwest Czechia (Collembola, Isotomidae). — Zootaxa, 2553: 60-64.
 Wang, B.; Wu, D. 2012: Two new species of Folsomia from north-eastern China (Collembola, Isotomidae). — Zootaxa, 3500: 77-83.
 
 Fjellberg A. Collembola of Fennoscandia and Denmark: Entomobryomorpha and Symphypleona. Part II. 2007. — 264pp.

Изотомиды
Роды коллембол